Градац је насеље у Србији у општини Брус у Расинском округу. Према попису из 2011. било је 130 становника.

Демографија 
У насељу Градац живи 105 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 42,1 година (38,8 код мушкараца и 45,2 код жена). У насељу има 47 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 2,85.

Ово насеље је у потпуности насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)

Општина Брус
Насељена места у Расинском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији